Анто́нио Са́льви (; 17 января 1664, Лучиньяно — 21 мая 1724, Флоренция) — итальянский врач и оперный либреттист.

Жизнь и творчество 
А.Сальви был придворным врачом великого герцога Тосканского. Одновременно со службой при дворе Фердинандо Медичи в качестве семейного врача, начиная с 1694 года Сальви писал либретто для театров в Ливорно и Флоренции, а также адаптировал для целей либретто сюжеты Расина и Мольера. Многие сюжеты Сальви заимствованы из французской трагедии. Либретто, написанные Сальви пользовались большим успехом. В период с 1701 по 1710 год были поставлены семь опер на тексты Сальви, в том числе в домашнем театре Великого принца Тосканского, Фердинандо Медичи на вилле Пратолини, бывшего ценителем творчества и покровителем А.Сальви. После смерти принца Фердинандо в 1713 году А.Сальви работает за пределами Тосканы: в Риме, Мюнхене, Турине, Венеции, Реджо-нель-Эмилии. Его либретто использовались в операх выдающихся композиторов XVIII века, таких как Александро Скарлатти, Антонио Вивальди и Георга Фридриха Генделя.

Либретто, написанные А.Сальви, отличались простотой стиля, повторимостью форм и эмоциональностью содержания. Либреттист внес заметный вклад в развитие оперы-сериа.

Сочинения (избранное)

Примечания 

Медики Италии
Писатели Италии
Либреттисты Италии